Виктор Петрович Москаленко: Москаленко, Виктор Петрович (1947—2018) — советский футболист.
 Москаленко, Виктор Петрович (род. 1960) — украинский шахматист.